Schach steht für:
 Schach, aus Indien stammendes Brettspiel
 Schachgebot, die Bedrohung des Königs im Schachspiel
 Schach (Zeitschrift) zum Thema Schach
 Schach von Wittenau (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Schach von Wuthenow, Erzählung von Theodor Fontane
 Schach von Wuthenow (1977), Spielfilm  aus dem Jahr 1977

Schach ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Schach (* 1977), deutsche Sprachwissenschaftlerin 
 Elasar Menachem Schach (1898–2001), haredischer Rabbi in Israel
 Fabius Schach (1868–1942?), deutscher Zionist
 Gerhard Schach (1906–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Leopold Schach von Wittenau (1787–1862), preußischer Generalmajor, Kommandeur der 3. Kavallerie-Brigade
 Mathias Schach († 1515), Kartäuser und Weihbischof in Freising
 Max Schach (1886–1957), ungarischer Journalist, Filmproduzent und Firmenmanager
 Rainer Schach (* 1951), deutscher Bauingenieur und Professor für Baubetriebswesen

Siehe auch:

 Das Schachspiel, Sachbuch zum Schach von Siegbert Tarrasch
 Geschacht (Heraldik)